Sheepshead Bay (Brooklyn), 
Sheepshead Bay (Brighton Line)